Наваль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 47.44 км². Население — 265 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски